Inflacja wewnętrzna – inflacja, której przyczyny tkwią w gospodarce danego kraju – w instytucjonalnych i strukturalnych zjawiskach, charakterystycznych dla tej gospodarki.

Zobacz też 
 Inflacja
 Inflacja importowana

Inflacja